Camille Beeckman – ciclista su strada belga
 Isaac Beeckman – fisico, filosofo e medico olandese
 Koen Beeckman – ex ciclista su strada belga